Alan Muir Wood (1921-2009), Brits ingenieur 
 Alan Wood (ingenieur) (geboren in 1947), Brits ingenieur en uitvoerende 
 Alan Wood, Jr (1834-1902), Amerikaans vertegenwoordiger van Pennsylvania 
 Alan Wood (voetballer) (geboren in 1944), Engels voetballer en coach
 Alan Wood (politicus), Amerikaans politicus van de Independence Party 
 Allan Singleton-Wood (geboren in 1933), Brits muzikant en uitgever die onder de artiestennaam Allan Wood werkt
 Allan Wood (zwemmer) (1943-2022), Australisch zwemmer
 Allan Wood (journalist), oorlogsverslaggever van de Daily Express

Zie ook 
Alan Woods (doorverwijspagina)